

Događaji

Rođenja 
 Nabukodonosor II., kralj Babilonije.

Smrti